Hönerbach oder Hoenerbach ist der Familienname folgender Personen:

 Margarete Hoenerbach (1848–1924), deutsche Malerin, Grafikerin, Medailleurin und Bildhauerin
 Matthias Hönerbach (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wilhelm Hoenerbach (1911–1991), deutscher Islamwissenschaftler